Половецкая земля — административно-территориальная единица Украинской народной республики. Центр — город Бахмут. Была образована 6 марта 1918 года в соответствии с Законом «Об административно-территориальном делении Украины», который был принят Украинской Центральной радой. Упразднена 29 апреля 1918 года гетманом Украины Павлом Скоропадским, который, придя к власти, вернул губернское деление времён Российской империи.

Описание 
В состав Половецкой земли вошли Славяносербский и Бахмутский уезд Екатеринославской и Старобельский уезд Харьковской губерний — в настоящее время это север Донецкой области и почти вся Луганская область (кроме крайних северных районов, входивших в другую землю УНР — Подонье, и крайних южных районов, входивших в состав Всевеликого войска Донского). Здесь находились такие промышленные центры как Юзовка, Алчевское и Луганское.

Примечания

Источники и литература 
 Квитницкий М. В. Половецкая земля  // К. : Наук. думка, 2011. — Т. 8 : Па — Прик. — С. 350. — ISBN 978-966-00-1142-7.

Гражданская война в Донбассе (1917—1922)
1910-е годы в Донецкой области
1910-е годы в Луганской области
Административно-территориальное деление УНР
Административные единицы, образованные в 1918 году
Административные единицы, упразднённые в 1918 году
Появились в 1918 году на Украине